Gruppo MutuiOnline S.p.A. è la holding di un gruppo di società attivo nel mercato italiano della comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie e di operatori di commercio elettronico e nel mercato italiano dei servizi di esternalizzazione di processi complessi per il settore finanziario e assicurativo.

Dal 6 giugno 2007, la società Gruppo MutuiOnline S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana dove è presente negli indici FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia STAR con il codice identificativo "MOL.MI".

Attività 
Gruppo MutuiOnline S.p.A. è noto per aver introdotto in Italia il servizio di confronto su Internet tra le offerte di mutui e prestiti personali delle banche e finanziarie presenti sul mercato, e la possibilità di richiedere il mutuo o il prestito direttamente dal pc. Oggi il gruppo ha ampliato la propria offerta permettendo di confrontare e richiedere on line anche i conti bancari (sia i conti correnti che i conti deposito), le assicurazioni di responsabilità civile per auto e moto e le tariffe per abbonamenti telefonici e ADSL, gas, ed energia elettrica.

Storia 
Il Gruppo nasce da un'idea dei fondatori Marco Pescarmona ed Alessandro Fracassi, i quali nel 1999, sulla base di studi e valutazioni in merito alle potenzialità di crescita del mercato italiano della distribuzione dei prodotti di credito a privati e famiglie, ideano un progetto focalizzato sulla distribuzione di mutui tramite Internet.

Nel 2001 il servizio di comparazione delle offerte delle banche realizzato sul sito mutuionline.it viene esteso anche ai prodotti di credito al consumo, con il sito prestitionline.it e, fra gli anni 2009 e 2010, alle assicurazioni auto e moto e ai conti bancari con cercassicurazioni.it e confrontaconti.it. Nel 2012 il gruppo ha riunito tutti i prodotti fino a quel momento confrontati su siti diversi sotto un unico ombrello, creando segugio.it, sito su cui è possibile comparare sia tutti i prodotti confrontati sui singoli siti preesistenti, che le tariffe di telefono, luce, e gas ad uso domestico, la cui sezione è stata aggiunta a un anno circa dalla prima messa on line del sito, oltre alle TV a pagamento. Il sito è stato arricchito con l'area viaggi, che permette di comparare voli aerei, strutture alberghiere e tariffe di noleggio auto. A marzo 2015 è stata completata l'acquisizione della quota di maggioranza di 7Pixel Srl, società proprietaria dello storico sito di comparazione e promozione di operatori di commercio elettronico Trovaprezzi.it. Nel corso del 2018 è stata rafforzata l’offerta di servizi di esternalizzazione con l'acquisizione di una quota di controllo del 50% di Agenzia Italia S.p.A., azienda attiva nel settore dei servizi amministrativi in outsourcing per operatori di leasing e noleggio a lungo termine, e nel 2019 è stata acquisita Eagle & Wise S.r.l., azienda attiva nei servizi peritali immobiliari e nei servizi tecnici immobiliari rivolti a operatori del settore finanziario.

Struttura organizzativa 
Il Gruppo svolge la propria attività tramite due separate divisioni operative:

 Divisione Broking: opera nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di finanziamento (mutui, prestiti personali e cessione del quinto dello stipendio) con un modello di mediazione creditizia e nella distribuzione di prodotti assicurativi con un modello di broker;
 Divisione BPO (Business process outsourcing): opera nel mercato italiano dei servizi di esternalizzazione per processi di credito, svolgendo a favore di banche ed intermediari finanziari attività di gestione in outsourcing di processi di promozione a distanza, di analisi istruttoria e di gestione post-erogazione, e dei servizi di esternalizzazione della gestione e liquidazione dei sinistri per rami elementari, responsabilità civile generale, rimborso spese mediche, auto (flotte), anche attraverso la gestione di una rete di periti estimatori.

Principali azionisti 
L'elenco dei principali azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A., aggiornato sulla base delle comunicazioni ufficiali Consob alla data del 31 agosto 2021  è:

 Alma Ventures S.A.:  32,10%
 Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV: 21,81%
 Mercato: 42,08%
 Azioni proprie: 4,01%

Consiglio di amministrazione 
Elenco dei partecipanti al consiglio di amministrazione:
 Marco Pescarmona:   Presidente
 Alessandro Fracassi:     Amministratore delegato
 Fausto Boni:         Amministratore non esecutivo
 Marco Zampetti:       Amministratore non esecutivo
 Anna Maria Artoni:     Amministratore indipendente
 Chiara Burberi:      Amministratore indipendente
 Valeria Lattuada:      Amministratore indipendente
 Matteo De Brabant: Amministratore non esecutivo
 Klaus Gummerer:      Amministratore indipendente
 Giulia Bianchi Frangipane: Amministratore indipendente

Dati economici e finanziari 
Dal bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Gruppo MutuiOnline ha un fatturato consolidato di 313.464 migliaia di euro, un patrimonio netto di 269.070 migliaia di euro ed un utile netto di circa 17.839 migliaia di euro..

Dati legali ed iscrizioni 
 Denominazione:  Gruppo MutuiOnline S.p.A.
 Sede legale:         Via F. Casati, 1/a - 20124 Milano - Italia
 P.I. e C.F.:           05072190969

Note

Bibliografia 
 Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Gruppo MutuiOnline S.p.A. depositato in data 18 maggio 2007 e disponibile nel sito Consob.
 Nota e relazione Consolidato IFRS 2015
 Scheda della società presente sul sito ufficiale di Borsa Italiana
 Informazioni sul C.d.A.: Marco Pescarmona , Alessandro Fracassi , Alessandro Garrone
 Informazioni sui principali azionisti: Index Venture Growth
 Selezione di articoli pubblicati su PLUS 24, inserto del Sole 24 Ore

Voci correlate 
 Mutuo
 Credito al consumo
Trovaprezzi.it

Collegamenti esterni 
 

Comparatori di prezzi
Aziende di Milano